La « maison folle » (en vietnamien: Ngôi nhà quái dị) est le surnom donné à une maison d'hôte située dans la ville de Đà Lạt, au Viêt Nam. Son architecte est Đặng Việt Nga. La construction a été ouvert au public en 1990.

Références

Monument au Viêt Nam
Dalat
Architecture naïve